Udea sviridovi is een vlinder uit de familie grasmotten (Crambidae). De wetenschappelijke naam is voor het eerst geldig gepubliceerd in 2002 door Bolshakov.

De soort komt voor in Europa.

sviridovi
Dier uit het Palearctisch gebied